Вест има више значења:
 Вест
 Вест (Тексас)
 Вест (Мисисипи)
 West (muzička grupa)